Мъжкият национален отбор по волейбол на Швеция е един от добрите волейболни отбори в Европа и света. Най-големия успех на екипа идва през 1989 г., когато Швеция печели сребърен медал на Европейското първенство в Йоребру и Стокхолм, което се е състояло от 23 септември до 1 октомври.

Олимпийски игри 

Швеция
Спорт в Швеция